Optisch glas (optica)
 Optisch glas (kunst)